Guest, voulant dire invité en anglais, représente notamment un patronyme porté par :
 Ann Hutchinson Guest (1918-2022), danseuse américaine ;
 Charlie Guest (1993-), skieuse alpine britannique ;
 Christopher Guest (1948-), artiste américain ;
 Freddie Guest (1875-1937), homme politique et joueur olympique de polo britannique ;
 Lance Guest (1960-), acteur américain ;
 Val Guest (1911-2006), scénariste, réalisateur et producteur britannique.

Voir aussi 
 Guest-star (en français, artiste invité), une personnalité qui fait une apparition de courte durée dans une œuvre audiovisuelle ou un spectacle vivant afin d'y tenir un rôle secondaire
 The Guest, thriller psychologique américain sorti en 2014
 The Guest House, film américain sorti en 2012
 Electric Guest, groupe de musique américain